Storia – disciplina che si occupa dello studio del passato tramite l'uso di fonti
 Storia – trattato di Giovanni VI Cantacuzeno
 Storia – brano musicale del gruppo musicale Kalafina
 Storia (History) – racconto di Isaac Asimov del 1941

Pagine correlate 
 La storia